Филиппинистика — совокупность научных дисциплин, изучающих язык, историю, экономику, культуру, искусство, религию, философию, этнографию, памятники материальной и духовной культуры Филиппин. Специалисты, работающие в сфере филиппинистики, называются филиппини́стами.

Значительный вклад в развитие филиппинистики внесли В. А. Макаренко, И. В. Подберезский, Г. Е. Рачков, Л. И. Шкарбан.

Научные центры филиппинистики в России 
 Институт востоковедения РАН;
 Институт стран Азии и Африки при МГУ;
 Восточный факультет СПбГУ.

См. также 
 Востоковедение
 Асеанология

Примечания

Ссылки 
 http://12.177.127.6/asia/philippines/ical/handouts/zabolotnaya-Handout.pdf
 http://web.kssp.upd.edu.ph/linguistics/plc2006/papers/Zabolotnaya.pdf (Natalia V. Zabolotnaya "Philippine Linguistics Studies in Russia")
 http://www.manilastandardtoday.com/2009/june/5/news6.htm (Tagalog-speaking Russian feted)

Востоковедение